Мотаунг () — фамилия

Известные носители:
 Мотаунг, Кайзер (род. 1944) — южноафриканский футбольный нападающий и один из основателей футбольного клуба «Кайзер Чифс».
 Мотаунг, Кайзер (младший) (род. 1981) — южноафриканский футбольный нападающий, сын предыдущего.
 Мотаунг, Сизве (1970—2001) — южноафриканский футбольный защитник.